Die Abkürzung VMO steht für:

 Verkehrsgemeinschaft Müritz-Oderhaff, ehemals ein Zusammenschluss von Verkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern
 Vlaamse Militanten Orde, eine ehemalige flämische nationalistisch-paramilitärische Organisation
 Voice Memo (Dateiformat), in Siemens-Handys verwendetes Speicherformat für Sprachnotizen

VMO